Чемпионаты мира по самбо — международные соревнования самбистов, проходящие под эгидой Международной федерации самбо (FIAS). Первый чемпионат прошёл в 1973 году в Тегеране. До 1984 года соревнования проводились непосредственно под эгидой ФИЛА, в 1973, 1974 (перенесен), 1975, 1979 (перенесен) и 1983 году самбо являлось одной из трёх соревновательных дисциплин на чемпионатах мира по борьбе, отдельный чемпионат мира по самбо в эти годы (кроме 1974 и 1979) не проводился. С 1981 года турнир проводится ежегодно. С 1983 года проходят чемпионаты мира по самбо среди женщин. С 2018 года в программу чемпионатов входят соревнования по боевому самбо среди мужчин.

Чемпионаты мира

Среди взрослых спортсменов

Среди юниоров

См. также 
 Кубок мира по самбо

Примечания

Источники 

 Самбо. Справочник (редакторы Е. М.Чумаков, С. В.Елисеев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-85009-964-6
 История самбо